William E. Stevenson (1820-1863), Amerikaans gouverneur van West Virginia
 William Stevenson (atleet) (1900-1985), Amerikaans atleet
 William Stevenson (kanovaarder) (1923), Canadees kanovaarder
 William Stevenson (schrijver) (1924), Canadees schrijver
 William "Mickey" Stevenson (1937), Amerikaans liedjesschrijver